El término Girl on Fire —en español: Chica en fuego o Chica en llamas—  puede hacer referencia a:

Música
 Girl on Fire, álbum de Alicia Keys;
 «Girl On Fire», sencillo de Alicia Keys;
 «Girl On Fire», canción de Rob Zombie.

Televisión
 The Girl on Fire, el nombre usado para referenciar al personaje Katniss Everdeen.